Alpen Cup w skokach narciarskich 2019/2020 – trzydziesta edycja tego pucharu. Rozpoczął się 13 września 2019 w słoweńskim Velenje, a zakończył się 8 lutego 2020 roku w słoweńskiej Planicy ze względu na odwołanie planowanych na 13-14 marca zawodów w Eisenerz.

Tytułu sprzed roku bronił Austriak David Haagen.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Przypisy

Bibliografia 
 

Alpen Cup w skokach narciarskich
Sezon 2019/2020 w skokach narciarskich